I liga polska w hokeju na lodzie 2022/2023 – 66. sezon drugiego poziomu rozgrywek hokejowych w Polsce.

Uczestnicy rozgrywek 
W sezonie 2022/2023 uprawnionych do gry w I lidze było 14 klubów.

Formuła rozgrywek 
W sezonie 2022/2023 klubów rozegrają w fazie zasadniczej dwie rundy meczów w systemie „każdy z każdym”, a po jej zakończeniu 8 najlepszych klubów awansują do fazy play-off, w której rywalizacje będą się odbywały w ćwierćfinałach, półfinałach, rywalizacji o 3. miejsce i finale do dwóch wygranych meczów Gospodarzem pierwszego i ewentualnego trzeciego meczu będzie klub niżej sklasyfikowany po fazie zasadniczej.

Lodowiska 
Spośród uczestników największym lodowiskiem w rozgrywkach pod względem pojemności jest obiekt Stoczniowiec Gdańsk, który może pomieścić 3 867 widzów. Natomiast najmniejszym lodowiskiem dysponuje GKS Katowice, który może pomieścić 299 widzów. Wszystkie lodowiska są wyposażone w niezbędne zaplecze oraz spełniają wymogi rozgrywek międzynarodowych.

Sezon zasadniczy 
W dniu 21 lipca 2021 roku zaprezentowany terminarz rozgrywek sezonu, w którym fazę zasadniczą zaplanowano na okres od 4 września 2021 do 20 lutego 2022 roku.

Terminarz i wyniki

Tabela 

Legenda:Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, Z = Liczba zwycięstw, ZPD = Liczba zwycięstw po dogrywce, ZPK = Liczba zwycięstw po rzutach karnych, PPD = Liczba porażek po dogrywce, PPK = Liczba porażek po karnych, P = Liczba porażek, GZ = Gole zdobyte, GS = Gole stracone, BG = Bilans goli

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 I liga polska w hokeju na lodzie (2022/2023)

I liga polska w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2023 w hokeju na lodzie
2022 w polskim sporcie
2023 w polskim sporcie